Хвостаті (Urodela або Caudata) — ряд земноводних.

Представники ряду Хвостаті відрізняються від інших сучасних земноводних видовженим тілом та наявністю в дорослих тварин хвоста. Розміри коливаються приблизно від 30 мм до майже 2 м. Більшість видів на передніх кінцівках мають по 4 пальці, на задніх — по 5 або по 4, хоча деякі хвостаті (родини сирени, Sirenidae і амфіуми, Amphiumidae) мають рудиментарні кінцівки або не мають їх зовсім. У земноводних цього ряду, як і в риб, органи слуху представлені лише внутрішнім вухом. Амфібіям родин критозябреців (Cryptobranchidae), кутозубів (Hynobiidae) і, можливо, сирен (Sirenidae), властиве зовнішнє запліднення.

Іншим притаманне внутрішнє запліднення, при якому самці відкладають сперматофори, а самиці захоплюють їх краями клоаки. Предки цих хребетних відкладали яйця у воду, і тут відбувався розвиток личинок, однак чимало сучасних видів характеризуються прямим розвитком, при якому яйця розвиваються у вологих місцях (поза водойм) і ембріони проходять личинкову стадію, не полишаючи яйця. Личинки хвостатих амфібій зовнішністю схожі на дорослих, але, на відміну від них, вони звичайно мають зовнішні зябра (деякі види опанували неотенію). Водночас такі ознаки можуть мати й дорослі тварини, що свідчить про специфічну еволюцію цих тварин шляхом педогенезу. Статевозрілі протеї (родина Proteidae) і сирени (родина Sirenidae) мають зовнішні зябра, але водночас їм бракує очних повік та справжніх зубів, які звичайно мають дорослі хвостаті. На відміну від личинок безхвостих скелет личинок хвостатих складається не з хряща, а з кісткової тканини, вони мають зуби (які за своєю будовою відрізняються від зубів дорослих). До хвостатих земноводних належить понад 515 видів з 10 родин та 60 родів.

Поширені переважно у північній півкулі, хоча чимало видів живе й у Центральній та Південній Америці (зокрема деякі групи безлегеневих саламандр, родина Plethodontidae). У фауні України представлена лише одна родина — саламандрові (Salamandridae).
Тіло видовжене.

Філогенія 
Кладограма, що зображує родинні зв'язки між сучасними родинами хвостатих земноводних згідно з Pyron and Wiens (2011).

Примітки

Джерела 

Ряди земноводних